Tosse – energica contrazione inspiratoria
 Tosse – comune francese
 Tosse – frazione di Noli